Аух:

 Аух — историческая область чеченцев на территории современного Северного Дагестана.
 Аух, Александр — сотрудник германской политической разведки, штурмбаннфюрер СС.